Anna Maria Falchi Massidda – poetessa del Regno di Sardegna
 Antonio Massidda – generale italiano
 Paola Massidda – politica italiana
 Piergiorgio Massidda – politico italiano